Michael Fisher ali Mike Fisher je ime več osebnosti:

 D. Michael Fisher, (* 1944), ameriški pravnik, bivši generalni državni tožilec ameriške zvezne države Pensilvanije
 Michael Fisher (fizik) (Michael Ellis Fisher, 1931–2021), britanski fizik
 Michael Fisher (scenarist), ameriški scenarist, čigar delo vključuje film iz 1968 Killers Three
 Michael Fisher (politik), (* 1965), ameriški politik, član Vermont House of Representatives.
 Michael Fisher (novinar), irski novinar za irsko radijsko in televizijsko hišo RTÉ News
 Michael Jack Fisher (* 1986), ameriški kitarist v duetu The Paintermen
 Michoel Fisher (Dayan Michoel Fisher, okoli 1910–2004), ruski pravoverni rabin
 Mike Fisher (dirkač), (Michael J. Fisher, * 1943), ameriški dirkač Formule 1
 Mike Fisher (glasbenik), ameriški glasbenik in z bratom Rogerjem ustanovni član glasbene skupine Heart
 Mike Fisher (hokejist), (Michael Andrew Fisher, * 1980), kanadski hokejist
 Mike Fisher (Samo bedaki in konji), izmišljen lik BBC komedije Samo bedaki in konji
 Mike Fisher (nogometaš), (* 1975), ameriški nogometaš

Glej tudi
 Mike Fischer, fizik